Lijst van gemeentelijke monumenten in Hengelo (Overijssel)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Hengelo (Gelderland)